Sapir:
 Edward Sapir
 Jacques Sapir
 Pinchas Sapir